Hello Afrika kan syfta på:

 Hello Afrika (låt av Dr. Alban) – en låt av Dr. Alban
 Hello Afrika (musikalbum)  – ett musikalbum från 1990 av den svenske artisten Dr. Alban

Se även
 Hello Africa – en svensk TV-serie från 2007